Venel steht für:

Personen:
 Gabriel-François Venel (1723–1775), französischer Arzt, Chemiker, Pharmazeut, Enzyklopädist
 Jean-André Venel (1740–1791), Schweizer Arzt und Orthopäde
 Jean-Jacques Challet-Venel (1811–1893), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Vennell